Etrekarcsai Illés György jogi szakíró.
Illés György (1914–2006) operatőr, filmpedagógus.
Illés György (1950) magyar író, irodalomtörténész, tanár.